

Hydronyme anglais 
 La Tamise est un fleuve d'Angleterre en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni.

Toponyme belge 
 Tamise (en néerlandais Temse) est une commune de Belgique.